Мурадханский клад () — клад монет средневекового периода, обнаруженных в селе Мурадхан Кюрдамирского района Азербайджана.

Обнаружение 
В результате археологических раскопок, проведенных весной 2012 года в селении Мурадхан Кюрдамирского района, был выявлен клад, состоящий из 1134 монет. Согласно исследованиям, данные монеты были отчеканены в Шамахы, Дербенте, Баку, Габале и Ардебиле в период правления Ширваншахов.

В отличие от других, монета, отчеканенная в Ардебиле, имеется в единственном экземпляре. Согласно сведениям азербайджанского нумизмата Акифа Гулиева, город Ардебиль был присоединен к государству Ширваншахов и монеты данного появились на свет именно в этот период.

«Каталог клада Мурадхана», который был составлен сотрудниками отдела нумизматики НАНА, занял первое место в грантовом проекте Фонда развития науки при Президенте Азербайджана

Примечания

Литература 
 Quliyev A. Muradxan dəfinəsi. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında EİF qrant layihəsi çərçivəsində. Bakı, EİF- 2012, 456 s.

Клады
История Азербайджана
Археология в Азербайджане